Фокстрот — бальний танець
 Фокстрот — українська мережа магазинів електроніки та побутової техніки
 Фокстрот — газове родовище в Африці

Див. також 
 Міжнародні морські сигнальні прапори